NGC 3297 (другие обозначения — NPM1G -12.0326, PGC 31189) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Гидры. Открыта Фрэнком Ливенвортом в 1886 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3297
Гидра (созвездие)